William Byron ist der Name folgender Personen:

* William Byron, 3. Baron Byron (1636–1695), britischer Adliger
 William Byron, 4. Baron Byron (1669–1736), britischer Adliger
 William Byron, 5. Baron Byron (1722–1798), britischer Adliger
 William Byron (Politiker) (1749–1776), britischer Politiker
 William D. Byron (1895–1941), US-amerikanischer Politiker
 William J. Byron (* 1927), US-amerikanischer Ordensgeistlicher und Hochschullehrer 
 William Byron (Rennfahrer) (* 1997), US-amerikanischer Automobilrennfahrer